Treći rang nogometnog prvenstva Herceg-Bosne za sezonu 1997./98. su činile županijske lige.

1. ŽNL Posavine

Istok 
Sudjelovalo osam klubova

Zapad

Povezani članci 
 Prva nogometna liga Herceg-Bosne 1997./98.
 Druga nogometna liga Herceg-Bosne 1997./98.

Izvori 
 Iljo Dominković: 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015., Orašje, 2015., str. 185-189, 
  

3-1997-98
1997-98
 HB 3